Вівсянка — рід птахів ряду горобцеподібних.
 Вівсянка — риба родини коропових.
 Вівсянка — популярна назва вівсяної каші

Див. також 
 Вівсянки (фільм) — російський драматичний фільм 2010 року про звичаї народу меря